Суперлига Грчке у сезони 2013/14. је било 78 такмичење организовано од стране фудбалског савеза Грчке, осмо са форматом Суперлиге, основане 2006. године. То је први степен такмичења у Грчкој.

У сезони 2012/13. из лиге су испали, Керкира са Крфа и АЕК из Атине, који је тако испао први пут у 89 година дугој историји клуба. Умјесто њих, у Суперлигу пласирали су се првак Друге лиге, Аполон из Смирне, другопласирани Ерготелис из Ираклиона и побједници плеј офа за пласман у Суперлигу Калони из Митилене и Панетоликос са Агриниона.

Формат такмичења је промијењен у односу на претходне сезоне, лига је са 16 проширена на 18 клубова. Задње проширење лиге прије тога било је 2002. године, када је са 14 проширена на 16 клубова. Игра се двокружним системом, свако са сваким кући и на страни по једном. На крају сезоне, побједник Суперлиге пласираће се директно у групну фазу Лиге шампиона за сезону 2014/15, док ће клубови од другог до петог мјеста игати плеј оф за учествовање у европским такмичењима за наредну сезону. Побједник Купа ће играти у квалификацијама за Уефа лигу Европе. Из лиге испадају двије последњопласиране екипе на крају сезоне, док ће шеснаестопласирана екипа играти плеј оф за опстанак са трећепласираном екипом из Друге лиге, на крају сезоне 2013/14.

Клубови у сезони 2013/14.

Промјене тренера

Резултати 

Домаћини су наведени у лијевој колони.

Резултати по колима

Табела плеј офа 

 Учесници плеј офа добили су бонус поене. Поени су рачунати тако што се од броја поена освојених у регуларном дијелу одузимао најмањи број поена који је неки учесник плеј офа освојио, тј. 58, колико је освојио Астерас.  Број поена добијен том разликом подијељен је са 5 и заокружен на цијели број, тако су Панатинаикос, ПАОК и Атромитос добили по 2 поена, док је Астерас остао без бонус поена. 
 ПАОК -3

Листа стријелаца плеј офа 

Листа стријелаца:

Доигравање за пласман у Прву лигу 

Након завршетка првенства шеснаестопласирана екипа из Суперлиге играла је са трећепласираном екипом из Друге лиге за мјесто у Суперлиги у сезони 2014/15.

У Суперлигу Грчке 2014/15. пласирала се Шкода Ксанти.

Резултати грчких клубова у европским такмичењима 2014/15.

Квалификације

Групна фаза 

 Олимпијакос је заузео треће мјесто у групи А Лиге шампиона и наставља такмичење у нокаут фази Лиге Европе. 
 ПАОК је заузео треће мјесто у групи К Лиге Европе, чиме је завршио наступ на евро сцени. 
 Панатинаикос је заузео четврто мјесто у групи Е Лигре Европе, чиме је завршио наступ на евро сцени. 
 Астерас је заузео треће мјесто у групи Ц Лиге Европе, чиме је завршио наступ на евро сцени.

Нокаут фаза 

 Олимпијакос је поражен у двомечу са Дњепром, чиме је завршио наступ на евро сцени.

Напомене

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт

Суперлига Грчке у фудбалу